Das Seoul-Stadtderby (, auch Seoul-Derby genannt) ist ein Fußballderby zwischen dem FC Seoul und Seoul E-Land FC. Dieses Derby fand zum ersten Mal in der R-League und in der K League Junior 2016 statt. Es ist neben dem Suwon-Derby das zweite existierende Stadtderby in Südkoreas Profifußball.

Geschichte

Vorgeschichte 
Bis zur Gründung des Seoul E-Land FC existierten zwar in Seoul mehrere Fußballvereine, die allerdings nicht auf Profiebene gegen den FC Seoul antraten. Neben der K League, treten Vereine aus Seoul in der K4 League an. Mit der Gründung und des K-League-Eintrittes von Seoul E-Land FC entstand auch das Stadtderby. Beide Vereine spielen in der Profiliga Südkoreas. Während der FC Seoul in der K League 1 agiert, befindet sich Seoul E-Land FC in der zweitklassigen K League 2. Beide Vereine treffen regelmäßig in der R-League und in der K League Junior und zudem im Korean FA Cup aufeinander.

Spielstätten der beiden Vereine

Begegnungen 
Die folgende Tabelle listet alle Ligaspiele, in denen die beiden Mannschaften aufeinander trafen, in chronologischer Reihenfolge auf.

Alle Ligabegegnungen

K League Junior

R-League

Alle Pokalbegegnungen

Korean FA Cup

K-League-Junior-Meisterschaft

Zusammenfassung

Einzelnachweise 

Fußball (Südkorea)
Fußballderby
FC Seoul
Seoul E-Land FC